Fukuyama  – città del Giappone 
 Fukuyama  – centro abitato del Giappone, ora facente parte di Kirishima

Persone 

 Francis Fukuyama – politologo statunitense
 Fuu Yamanaka – personaggio immaginario di Naruto
 Jun Fukuyama – doppiatore e cantante giapponese
 Masaharu Fukuyama – cantautore, chitarrista, produttore discografico, attore e personalità radiofonica giapponese